King player est une récompense footballistique donnée par le groupe journalise chinois "soccer news" pour couronner le talent d'un footballeur. 

Ce trophée est le plus prestigieux au niveau individuel accordé en Chine.

Palmarès de football en Chine